

Patronyme 

Andreas Vogler (1964) est un architecte et designer suisse.
Bernard Vogler (1935-2020), est un historien français.
Christopher Vogler est un écrivain américain, analyste pour les studios d'Hollywood.
Edward Vogler est un personnage récurrent de la série Dr House. 
Franz Vogler (1944) est un skieur alpin allemand.
Georg Joseph Vogler (1749-1814), surnommé l'abbé Vogler, est un compositeur, organiste, pédagogue et théoricien allemand.
Joe Vogler (1913-1993), personnalité politique de l'Alaska.
Johann Caspar Vogler (1696-1763) est un compositeur et organiste allemand.
Karl-Michael Vogler (1928-2009), acteur allemand.
Paul Vogler (1853-1904) est un peintre français.
Rüdiger Vogler (1942) est un acteur allemand.

Toponyme 

Rue Vogler à Bruxelles (Schaerbeek).

Patronyme germanique